Эмалахлени:

 Эмалахлени — административный центр местного муниципалитета Эмалахлени в районе Нкангала провинции Мпумаланга (ЮАР).
 Эмалахлени — местный муниципалитет в районе Нкангала провинции Мпумаланга (ЮАР).